Antonio Quaglietti (?) – calciatore italiano
 Lorenzo Quaglietti (1922-1989) – critico cinematografico e saggista italiano